Латвийско-эстонский женский баскетбольный чемпионат 2012/2013 () — являлся 1 сезоном женского баскетбольного турнира, в котором участвовали латвийские и эстонские команды. Победителем чемпионата стал латвийский клуб «ЖБК Цесис».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) предварительный — 12 команд с 13 октября 2012 года по 4 апреля 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

3) финальный — четыре лучшие команды вышли в Финал четырёх, который прошел в Цесисе на площадке «ЖБК Цесис».

Участники

Турнир 
 Итоговая турнирная таблица

Финал четырёх

Финал

Примечания

Ссылки 
 Цесис триумфатор латвийского и эстонского чемпионата, MVP — Анда Эйбеле
 Результаты чемпионата на оф. сайте Эстонской федерации баскетбола
 Цесис победитель плей-оффа

Соревнования по баскетболу в Латвии
Баскетбол в Эстонии
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Латвии в 2012 году
Спорт в Латвии в 2013 году
Спорт в Эстонии в 2012 году
Спорт в Эстонии в 2013 году